Osoby o tym nazwisku:
 Jerome S. Bruner – amerykański psycholog
 Mike Bruner – amerykański pływak
 Stephen Cole Bruner – amerykański entomolog, fitopatolog, mykolog i ornitolog
 Wacław Bruner – polski działacz socjalistyczny i niepodległościowy